Kirilovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Кирилово) :
Kirilovo, village bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Kirilovo, village bulgare de l'obchtina de Elkhovo, situé dans l'oblast de Yambol.